Преченикко () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.

Население составляет 1524 человека (2008 г.), плотность населения составляет 58 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 33050. Телефонный код — 0431.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.precenicco.ud.it/

Ссылки 
http://www.comune.precenicco.ud.it/ 
http://www.istat.it/ 
http://www.istat.it/english/